Bothfelder Friedhof steht für

 Alter Bothfelder Friedhof an der Ebelingstraße im hannoverschen Stadtteil Bothfeld
 Stadtteilfriedhof Bothfeld, Burgwedeler Straße 60 in Hannover